Зуров — русская фамилия; имеет женскую форму Зурова.

Известные носители 
 Зуров, Александр Елпидифорович (1837—1902) — генерал от кавалерии, гродненский губернатор, санкт-петербургский градоначальник.
 Зуров, Алексей Александрович (1864—1905) — капитан 2 ранга, старший офицер крейсера «Светлана», убит в Цусимском бою.
 Зуров, Елпидифор Антиохович (1798—1871) — генерал-лейтенант, сенатор, новгородский губернатор.
 Зуров, Леонид Фёдорович (1902—1971) — писатель, мемуарист Белой эмиграции.

См. также 
 Зурофф, Эфраим — израильский историк, глава израильского отделения центра Симона Визенталя.